Padaherang (Angsana)
Padaherang (Padaherang), een plaats in Indonesië
Padaherang (Sindangwangi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing